Es sind beinahe eine Million Insekten­arten bisher wissenschaftlich beschrieben worden (925.000 nach Grimaldi/Engel 2005, 865.000 nach Nielsen/Mound 1997). Die Rote Liste der gefährdeter Arten der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) listet im Dezember 2022 nur 12441 Arten auf, von denen allerdings lediglich 59 Arten als ausgestorben gelten ( – Extinct), eine Art als in der Wildnis ausgestorben ( – Extinct in the Wild) und 425 weitere Arten als kritisch bedroht ( – Critically Endangered), davon 94 kritisch bedroht, möglicherweise ausgestorben ( (PE) – Critically Endangered, Possible Extinct). 971 Arten gelten als gefährdet ( – Endangered). Bei 3217 dieser 12441 Arten lautet der Gefährdungsstatus allerdings "zu wenig Daten vorhanden" ( – Data Deficient) (Stand 10. Dezember 2022). Bei den allermeisten Insektenarten ist der Gefährdungsstatus von der IUCN somit noch nicht ausreichend untersucht worden, weswegen man davon ausgehen kann, dass wesentlich mehr als nur 59 Arten ausgestorben sind. Es erscheint auch logisch, dass man bei kleinen Lebewesen den Gefährdungsstatus wesentlich schwerer beurteilen kann als bei großen Tieren wie zum Beispiel einem Nashorn. Deswegen ist die IUCN auch sehr vorsichtig mit der Einschätzung, ob eine Insektenart ausgestorben ist oder nicht. Zum Beispiel ist von der Hummel-Art Bombus rubriventris nur ein einziges Exemplar aus dem Jahr 1835 bekannt, trotzdem ist ihr Gefährdungsstatus  (PE), also Critically Endangered (Possible Extinct) und nicht endgültig Extinct. Auch die Libellen-Art Protosticta gracilis ist laut IUCN im Jahr 1859 zuletzt gesichtet worden, trotzdem ist ihr Gefährdungsstatus nur Critically Endangered, obwohl sie danach eben nie mehr gesichtet worden ist und ihr Lebensraum komplett zerstört wurde. Dass die IUCN mit dieser Vorsichtigkeit nicht falsch liegt, zeigt das Beispiel der Weichwanzen-Art Lopsallus flavosparsus. Von ihr wurde ein einziges Exemplar im Jahr 1875 gefunden, die IUCN schätzte ihren Gefährdungsstatus trotzdem nur als  ein. Tatsächlich konnten im März 2017 zwei weitere Exemplare gefunden werden. Die Libellen-Art Sinhalestes orientalis ist laut IUCN im Jahr 1862 zuletzt gesichtet worden, trotzdem ist ihr Gefährdungsstatus nur  – Critically Endangered. Tatsächlich wurde im Jahr 2012, also 150 Jahre später, die Art wiederentdeckt. Allerdings steht im IUCN-Artikel von dieser Entdeckung noch nichts. Ein weiteres Beispiel für die (sinnvolle) Vorsichtigkeit der IUCN ist die Libellen-Art Euthore mirabilis, welche laut IUCN im Jahr 1839 zuletzt gesichtet worden ist. Ihr Gefährdungsstatus lautet "zu wenig Daten vorhanden" ( – Data Deficient). Erstaunlich ist die Einschätzung bei der Libellen-Art Rhinocypha hageni, welche laut IUCN vor über 100 Jahren nicht mehr gesichtet worden ist. Ihr Gefährdungsstatus ist trotzdem nur gefährdet ( – Endangered), weil die verbleibenden Wälder der nicht einmal 900 km² großen Insel, auf der diese Art lebt, seit Jahrzehnten nicht mehr von Entomologen besucht wurde. Deswegen darf man sich auch nicht wundern, wenn die Heuschrecke Catantops tanganus den IUCN-Gefährdungsstatus nicht gefährdet ( – Least Concern) hat, obwohl die Art seit 1964 nicht mehr gesichtet wurde. Der Grund für diese ungewöhnliche Einschätzung ist der, dass die Art eine relativ weite Verbreitung hatte und wenig spezialisiert war und deswegen noch eine hohe Chance besteht, dass sie wiederentdeckt wird. In dieser Liste taucht er aber trotzdem auf, weil er seit über 20 Jahren nicht mehr gesichtet wurde und somit wenn nicht ausgestorben, dann aber auf jeden Fall zumindest verschollen ist. Die IUCN lag aber auch hie und da falsch, hat diese Fehler aber berichtigt, wie zum Beispiel bei der Rüsselkäfer-Art Pentarthrum blackburni, welche angeblich endemisch auf Hawaii lebt(e). Sie galt seit 1961 als ausgestorben, wurde aber mittlerweile zur Art Allopentarthrum elumbe synonymisiert, ist in vielen Gegenden der Erde heimisch und ihr Gefährdungsstatus wurde von Extinct in Least Concern geändert. Die Rüsselkäfer-Art Macrancylus linearis, welche von der IUCN bis zum Jahr 1996 mindestens ein Jahrzehnt lang als ausgestorben (Extinct) gelistet wurde, gilt mittlerweile wieder als ungefährdet (Least Concern). Die Grillen-Art Leptogryllus deceptor wurde vor 1910 zuletzt gesichtet, obwohl die IUCN behauptet, dass die Art nur in freier Wildbahn ausgestorben ist ( – Extinct in the Wild; die einzige Insektenart übrigens, welche diesen IUCN-Gefährdungsstatus hat). Auch bei der Obstfliege Drosophila lanaiensis irrt sich die IUCN, welche dieser Art noch immer den Gefährdungsstatus  – Extinct zuteilt, obwohl die Art im Jahr 2010 wiederentdeckt wurde (weitere IUCN-Irrtümer in Bezug auf ausgestorben oder nicht ausgestorben kann man auf der Diskussionsseite dieses Artikels nachlesen).

Aufnahme in die Liste 
In dieser Liste werden diejenigen Insektenarten und -unterarten (letztere sind meistens Schmetterlinge) aufgenommen, deren IUCN-Gefährdungsstatus  oder  (PE) lautet und ausgestorben oder möglicherweise ausgestorben (Possibly Extinct) sind. Weiters, weil die IUCN-Liste offensichtlich nicht vollständig ist, werden auch Insektenarten aufgenommen, die nach anderen Quellen ausgestorben oder zumindest seit mindestens 20 Jahren verschollen sind.

Das richtige Aussterbejahr ist meistens nicht bekannt, in der Literatur werden deswegen auch unterschiedliche Angaben gemacht, die sich durchaus um Jahrzehnte unterscheiden können. Es wird in dieser Liste in der Regel das bei der IUCN angegebene Aussterbejahr angegeben. Oft werden auch Synonyme erwähnt, weil in diversen Quellen ein und dieselbe Art mit verschiedenen wissenschaftlichen Namen benannt wird, obwohl es sich um dieselbe Art handelt.

In dieser Liste wird von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen: wenn eine Art mehrere Jahre nicht mehr gesichtet oder gefangen wurde (und in einer der oben angegebenen Quellen auftaucht), wird angenommen, dass sie ausgestorben ist. Dies kann zwei Ursachen haben: entweder sind tatsächlich mehrere Wiederentdeckungs-Versuche gescheitert (dann kann davon ausgegangen werden, dass die Art tatsächlich ausgestorben ist), oder es wurde einfach nicht nach dieser Art gesucht (dann ist die Art zumindest verschollen). Von einer Art, die sehr häufig ist und die von einem Jahr auf das andere plötzlich verschwindet kann man eher behaupten, dass sie ausgestorben ist, als von einer Art, die man schon immer nur alle paar Jahre einmal beobachten konnte, also schon immer selten war (Wie zum Beispiel die Laufkäfer-Art Blackburnia cuneipennis, Syn.: Metromenus cuneipennis, welche das vorletzte Mal im Jahr 1954 und das letzte Mal 1996, also 42 Jahre später gesichtet wurde. Ob diese Art jetzt endgültig ausgestorben ist oder nicht, weiß niemand. Die Art wurde aber in dieser Liste aufgenommen, weil schon wieder  Jahre seit der letzten Sichtung vergangen sind. Ihr IUCN-Gefährdungsstatus lautet nicht bewertet ( – Not Evaluated). Es gibt also wie von hunderttausenden anderen Insektenarten keinen IUCN-Eintrag.)

Gründe des Aussterbens 
Es gibt viele Gründe, warum Insekten aussterben. Der häufigste Grund ist wie immer die Zerstörung des Lebensraums und die Ausrottung der Pflanzen, von denen sich die Art ernährt. Ob diese Zerstörung absichtlich oder unabsichtlich herbeigeführt wurde, spielt dabei keine Rolle. Als Beispiel für eine unabsichtliche Lebensraum-Zerstörung ist das Einführen von fremden Arten, die die Vegetation vernichten und deswegen auch die darauf angewiesenen Insekten zum Aussterben bringen (zum Beispiel vernichteten auf diese Art und Weise auf der Insel Laysan die dort eingeführten Wildkaninchen den Eulenfalter Agrotis laysanensis, wodurch die Hauptnahrung des Laysan-Rohrsängers verschwand und wenig später auch dieser Vogel ausstarb). Wenn Insekten aus welchen Gründen auch immer nur (noch) in einem sehr kleinen Gebiet vorkommen, dann reichen schon Kleinigkeiten wie zum Beispiel Buschbrände aus, welche die Art zum Aussterben bringt (wie zum Beispiel bei der Laubheuschrecke Rhacocleis trilobata, welche im Jahr 1973 zuletzt gesichtet wurde). Oft ist der Mensch bei der Schädlingsbekämpfung so effektiv, dass er eine ganze Insektenart zum Verschwinden bringt, wie zum Beispiel beim Kokospalmen-Plantagen-Schädling Levuana irridescens, einem Schmetterling. Er wurde im Jahr 1925 durch die Einführung einer parasitären Fliegenart (Bessa remota) so effektiv bekämpft, dass das letzte Tier dieser Art im Jahr 1929 gesichtet wurde (dadurch starb allerdings auch die Schmetterlings-Art Heteropan dolens aus, die harmlos war und keine Schäden anrichtete). Noch krasser ist das Beispiel bei der Felsengebirgsschrecke (Melanoplus spretus): im Jahr 1875 gab es noch Schwärme von bis zu 12,5 Billionen Individuen und die Schwärme hatten angeblich eine Ausbreitung von der Größe Kaliforniens (3000 Kilometer lang und 175 Kilometer breit). Im Jahr 1902, also nur 27 Jahre später, wurde die Art zuletzt gesichtet und im Jahr 2014 für ausgestorben erklärt. Ein origineller Aussterbe-Grund ist der folgende: das konservierungsbedingte Aussterben (englisch Conservation-induced extinction): um eine (Wirbeltier-)Art zu retten, muss eine Parasiten-Art aussterben (zum Beispiel starb die Laus-Art Colpocephalum californici, ein Ektoparasit vom Kalifornischen Kondor im Jahr 1987 aus, als die letzten 27 Exemplare des Kondors zur Arterhaltung gefangen, entlaust und wieder freigelassen wurden).

Auffällig ist, dass viele Insekten als ausgestorben gelten, welche endemisch auf Inseln leb(t)en. In der folgenden Liste sind viele Arten, die entweder auf Hawaii, St. Helena, der Weihnachtsinsel, der Lord-Howe-Insel oder den Seychellen ausgestorben und somit auch gleichzeitig weltweit ausgestorben sind. Es ist viel schwieriger nachzuweisen, dass eine ehemals weiter verbreitete kontinentale Art ausgestorben ist, weil man nur sehr schwer mit Gewissheit zeigen kann, dass es am gesamten Festland keine solchen Tiere mehr gibt.

Liste 
Die folgende Liste kann man nicht nur nach dem wissenschaftlichen Namen, dem (selten vorhandenen) deutschen Namen, der Familie und dem Gefährdungsstatus, sondern auch nach ihrer Verbreitung ordnen, wobei alphabetisch aufsteigend nach dem Staat, in dem die Art vorkommt, geordnet wird (dieser Staat wird in Klammern geschrieben). Auch nach dem Jahr der letzten Sichtung kann man diese Liste ordnen (leider ist nicht bei allen Arten das Jahr der letzten Sichtung bekannt bzw. eruierbar).

Siehe auch 
 Liste ausgestorbener Tiere und Pflanzen
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Amphibien
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Fische
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Reptilien
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Säugetiere
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Tiere
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Vögel
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Weichtiere
 Liste der neuzeitlich ausgestorbenen Pflanzen und Pilze
 Lazarus-Effekt, für wiederentdeckte Insektenarten
 Systematik der Insekten

Weblinks 
 artensterben.de – Liste ausgestorbener Insekten & Spinnentiere der Neuzeit
 Hawaii's Extinct Species - Insects
 St Helena: Probable invertebrate extinctions and ecological amplitude
 The Search for Lost Species
 The Recently Extinct Plants and Animals Database
 The Recently Extinct Plants and Animals Database – Neuroptera (Net-winged insects) – Netzflügler
 Table 9: Possibly Extinct and Possibly Extinct in the Wild Species
 IUCN – Red List 2022-2, neue Version
 Conservation Matters with ERROL A. GATUMBATO, Search for lost species

Quellen 

Insekten
!
Insekten, ausgestorben, neuzeitlich